Miejscowości
 Luke – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Cetingrad
 Luke – wieś w Estonii, w prowincji Tartu, w gminie Nõo
 Luke – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Čajniče
 Luke – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Ivanjica
 Luke – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Pale
 Luke – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Hadžići
 Luke – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš
 Luke – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany

Inne
 Luke – album amerykańskiego muzyka i wokalisty Steve'a Lukathera